Lepidozona andrijaschevi är en blötdjursart som först beskrevs av Jakovleva 1952.  Lepidozona andrijaschevi ingår i släktet Lepidozona och familjen Ischnochitonidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Ledsnäckor
andrijaschevi